Jim King puede referirse a:

 Jimmy King (1973-), baloncestista estadounidense
 Jim King, nombre de dos baloncestistas estadounidenses